

Wydarzenia 

 Europa
 trybun ludowy Gajusz Grakchus próbował przeprowadzić reformy

Urodzili się 
 Aleksander II Zabinas
 Sertoriusz